Piedrabuena bezeichnet:

 Piedrabuena (Tucumán), Ort in Argentinien
 Barrio Comandante Luis Piedrabuena, Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Comandante Luis Piedrabuena, Ort in Argentinien

 Piedrabuena (Ciudad Real), Gemeinde in Spanien

Piedrabuena ist der Nachname von:

 Bernabé Piedrabuena (1863–1942), Bischof von Tucumán (Argentinien)
 Guillermo Piedrabuena Richard, chilenischer Anwalt und Hochschullehrer
 Luis Piedrabuena (1833–1883), argentinischer Militär
 Pedro Piedrabuena (* 1971), US-amerikanischer Karambolagespieler